Balongpanggang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Balongpanggang, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Balongpanggang, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar